Ме́нгер () — немецкая фамилия.

Известные представители:
 Венские Менгеры ():
 Антон Менгер (1841−1906) — социолог, младший брат Карла Менгера;
 Карл Менгер (1840−1921) — экономист, основатель Австрийской школы в экономической теории;
 Карл Менгер (1902−1985) — математик, доказавший теорему, названную его именем, сын Карла Менгера;
 Макс Менгер (1838−1911) — австрийский юрист и политик, старший брат Карла Менгера.

 А также:
 Андреас Менгер (, род. 1972) — немецкий футболист.
 Ивар Леон Менгер (, род. 1973) — немецкий сценарист и режиссёр.
 Сью Менгерс ( 1932  — 2011) —  известный агент по поиску талантов эпохи «Нового Голливуда».

Распределение 
 Нидерланды, Германия, США

См. также 
 Теорема Менгера

Примечания